Auf Düren im heutigen Nordrhein-Westfalen wurden im Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Luftkriegs und des dabei angeordneten Flächenbombardements massive Luftangriffe verübt. Über 3000 Menschen kamen dabei ums Leben, fast alle Gebäude der Stadt wurden zerstört.

Hintergrund 
Nach der Schlacht um Aachen im Oktober 1944 wurde der Raum Düren ein Bereich der Westfront. Die Stadt an der Rurfront war zwar ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, aber abgesehen von einer Kaserne gab es in der Stadt kaum bedeutende Militäreinrichtungen und kriegswichtige Industriebetriebe oder anderweitig militärisch relevante Instandsetzungsbetriebe bzw. Produktionsstätten. Der erste Luftangriff fand bereits am 22. Februar 1940 statt. Ab Mitte 1944 dienten die Luftangriffe zur Vorbereitung der Operation Queen.

Zerstörung am 16. November 1944 

Der Luftangriff vom 16. November 1944 war der letzte und schwerste. Gemäß der von Archibald Sinclair verantworteten Area Bombing Directive bombardierte das von Marshal Arthur Harris geführte RAF Bomber Command der Royal Air Force (britische Luftwaffe) die Stadt Düren von 15.23 bis 15.44 Uhr mit 474 Flugzeugen. Es erfolgte der Abwurf von 95 Zielmarkierern, 5.477 Sprengbomben und 148.980 Brandbomben im Gesamtgewicht von 2.751,9 Tonnen. Ein Flächenbrand behinderte die einsetzenden Bergungsbemühungen. Bis zum 20. November 1944 konnten noch mehrere hundert Verschüttete lebend geborgen werden, 119 nur noch tot. Mehr als 2000 Menschen wurden als vermisst gemeldet. Zehn Jahre später durchgeführte Ermittlungen der Stadtverwaltung Düren führten zum Ergebnis, dass bei dem Angriff 3126 Menschen umgekommen waren. Die Innenstadt wurde völlig zerstört. Das bauliche Erbe der Stadt ging unter, auch das Wahrzeichen der Stadt, die gotische Annakirche. 6431 Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt, nur 13 Gebäude kamen mit leichten Schäden davon. Der größte Teil der Bevölkerung floh nach dem Angriff aus der Stadt. Drei Tage nach dem verheerenden Bombenangriff ordnete der zuständige Reichsverteidigungskommissar die Räumung der Stadt an. Die Überlebenden mussten ihre Heimat verlassen und wurden nach Mitteldeutschland gebracht, nur vier Menschen blieben in der Stadt.

Weitere Folgen 
Weil die Operation Queen ein militärischer Fehlschlag gewesen war, wurde Düren erst am 24. Februar 1945 von der 8th Infantry Division der First United States Army eingenommen. Wegen der fast völligen Zerstörung Dürens wurde zunächst erwogen, die Stadt südlich des alten Standortes völlig neu zu errichten. Die Stadt wurde dann jedoch in ihren alten Grundrissen wieder an alter Stelle neu aufgebaut. Die Abräumung des Schutts (1,5 Millionen Kubikmeter Trümmer) zog sich bis in die 1950er Jahre hin.

Liste der Luftangriffe 
Insgesamt wurden 51 Luftangriffe durchgeführt, bis Düren am 16. November 1944 fast völlig zerstört war. Es ist nicht genau feststellbar, welche Luftwaffe der Westalliierten die einzelnen Angriffe flog, aber es ist meistens von der Royal Air Force auszugehen.

Siehe auch 
 Liste der Luftangriffe der Alliierten auf das Deutsche Reich (1939–1945)

Literatur 
 Hans J. Domsta, Helmut Krebs, Anton Krobb: Zeittafel zur Geschichte Dürens. 747–1997 (= Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes. Bd. 23, ). Dürener Geschichtsverein. Düren 1998.
 Hans J. Domsta: Düren 1940–1947. Krieg, Zerstörung, Neubeginn. Eine Dokumentation aus Tagebüchern, Briefen, Akten und Berichten der Zeit (= Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes. Bd. 21). Mit einem Beitrag von Heinz Engelen. Dürener Geschichtsverein. Düren 1994.
 Horst Wallraff: Düren und der 16. November 1944. Tragödie des „Totalen Krieges“. Düren 1994.

Weblinks 
 RAF-Angriff auf historicum.net
 Bericht im  ZDF am 5. Mai 2020

Anmerkungen/Quellen 

Duren
Duren
Deutschland im Zweiten Weltkrieg
Geschichte (Düren)
Rheinprovinz im Nationalsozialismus
Konflikt 1944
Wikipedia:Artikel mit Video